Il singolare del torneo di tennis IGA U.S. Indoor Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Patty Fendick 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Lori McNeil (primo turno)
 Amanda Coetzer (primo turno)
 Zina Garrison (campionessa)
 Amy Frazier (primo turno)

 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Brenda Schultz (primo turno)
 Patty Fendick (finale)
 Linda Wild (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IGA U.S. Indoor Championships 1993